Занкт-Альбан
 Занкт-Томас
 Занкт-Катарінен (Бад-Кройцнах)
 Занкт-Гоар
 Занкт-Йоганн (Маєн-Кобленц)
 Занкт-Юліян
 Занкт-Зебастіян 
 Занкт-Альдегунд 
 Занкт-Йоганн (Майнц-Бінген)
 Занкт-Вендель (район)
 Занкт-Мерген
 Занкт-Петер (Баден-Вюртемберг)
 Занкт-Катарінен
 Занкт-Блазін
 Занкт-Вольфганг
 Занкт-Леон-Рот
 Занкт-Йоганн (Ройтлінген)
 Занкт-Вендель 
 Ноймаркт-Занкт-Файт 
 Занкт-Георген-ім-Шварцвальд
 Занкт-Енгльмар
 Занкт-Освальд-Рідльгютте 
 Занкт-Інгберт
 Занкт-Аугустін